Ноэль Лобан (; ) — британский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы, чемпион Содружества, победитель и призёр Игр Содружества, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в полутяжёлой (до 90 кг) и тяжёлой (до 100 кг) весовых категориях. Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года в Манчестере. Чемпион Содружества 1987 года. Победитель Игр Содружества 1986 года и серебряный призёр Игр Содружества 1994 года.

На летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе Лобан победил представителя ФРГ , представителя Мавритании , итальянца , но проиграл японцу Акира Ота и занял второе место в своей подгруппе. В схватке за олимпийскую бронзу британец победил канадца .

На следующей Олимпиаде в Сеуле Лобан победил венгра , поляка , но затем проиграл американцу Уильяму Шерру, болгарину  и выбыл из дальнейшей борьбы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы Великобритании
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса
Чемпионы Игр Содружества по борьбе